Fouetté peut faire référence à :

Le verbe fouetter, qui implique l'utilisation d'un fouet,
Le fouetté, un mouvement de danse classique.